de Lex Frisionum, optekening van het Friese gewoonterecht kort voor 800
de teksten (wetten) omschreven in het Ommelander Landrecht
Fries recht (sage), sage over het ontstaan hiervan